Bazoilles kan syfta på:

 Bazoilles-et-Ménil, fransk kommun i departementet Vosges
 Bazoilles-sur-Meuse, fransk kommun i departementet Vosges

Se även 

 Bazolles